Ramada ist der Name folgender Orte:

 Ramada (Odivelas), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Odivelas, Distrikt Lissabon, Portugal
 Remada, Ort in Tunesien
 Cerro Ramada, Sechstausender in Argentinien

Ramada ist der Name folgender Unternehmen:

 Ramada Worldwide, Hotelkette im Besitz von Wyndham Worldwide